Dharma bezeichnet:

 Dharma, das Weltgesetz in der indischen Philosophie
 Dharma (Film), ein Bollywood-Actionfilm von 1973 (Regie: Chand)
 Dharma-Puppe, ein japanischer Glücksbringer, siehe Daruma
 Alrie Guna Dharma (* 1991), indonesischer Badmintonspieler
 Ritchie Dharma, Schlagzeuger (Mick Abrahams Band, Lou Reed)

Siehe auch:
 Dharma & Greg